Lullington – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Lullington – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Lullington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)